Auger puede referirse a:

 Lucas Auger, pintor francés del siglo XVIII.
 Pierre Victor Auger (1899-1993), físico francés.
 Sebastián Auger (1937-2002), empresario de prensa español.
 Electrón auger, un fenómeno físico. 
 Observatorio Pierre Auger, en Argentina.